Fejes János (1764–1826) megyei törvényszéki ülnök
 Fejes János (1940) hajómodellező
 Fejes János (1993) labdarúgó